James Bannatyne (Lower Hutt, 30 de Junho de 1975) é um futebolista neozelandês, milita no Team Wellington, é goleiro de oficio.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Nova Zelândia
Goleiros da Nova Zelândia
Jogadores da Seleção Neozelandesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Nascidos em 1975